Gunnar Unger kan syfta på flera personer:

* Gunnar Unger (amiral) (1871–1952), svensk amiral
 Gunnar Unger (pilot) (1903–1989), svensk skådespelare och pilot
 Gunnar Unger (tidningsman) (1915–1976), svensk tidningsman